Berna est le nom latinisé d'une allégorie de la ville de Berne, capitale fédérale de la Suisse.
Berna est aussi le nom italien de cette ville.

Patronyme

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dominique Berna (1964-), judokate française ;
 Emil Berna (1907-2000), directeur de la photographie suisse ;
 Georg Berna (1836-1865), rentier et explorateur francfortois ;
 Paul Berna (1908-1994), écrivain français ;
 Serge Berna, un des auteurs du Scandale de Notre-Dam ;
 Tell Berna (1891-1975), athlète américain.

Autre
 Berna, ancien constructeur automobile suisse
 Berna Biotech, une entreprise situé dans la ville de Berne
 Berna, un quartier d'Amorebieta-Etxano, dans la province de Biscaye, située dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.